Боснийское королевство — название средневекового Боснийского государства с 1377 по 1463 год.
 Боснийское королевство (1465—1476) — название турецкой провинции в Боснии.